Pere Caldés (sa Pobla 1527-Valldemossa 1595), frare i escriptor religiós en català. Professà a l'orde franciscà, però contrari a la reforma de 1567 ingressà a la Cartoixa de Valldemossa, on arribà a ser prior.

Se li coneixen dues obres, una d'elles impresa: 

 Instrucció y doctrina que ensenye lo que deu considerar y contemplar lo Christiá y servent del Senyor quant ou la Sancta Missa: va juntament en la fi un compendi y recollectió de tot lo que està en la obra pera que millor se retinga en la memòria tot lo que llarga i diffusament està contingut en aquella. Compost per F. D. P. Caldés, prior del monestir de Jesús de Nazareth de Mallorca, del Orde de Cartoxa. Estampat per Jaume Cendrat, Barcelona, 1588.

 Vida, revelacions i miracles de Santa Catalina Thomàs, inèdita.

Bibliografia 
 
 Villalonga, Lluís; El llibre en català d'autors balears a Els escriptors baears i la seva producció en català. Els autors i els seus llibres. Coordinat per Gabriel Janer Manila, Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear, Barcelona 1986; 

Escriptors balears de l'edat moderna en català
Escriptors poblers en català
Religiosos poblers
Poblers històrics
Religiosos mallorquins de l'edat moderna
Franciscans balears històrics
Franciscans conventuals
Priors cartoixans
Franciscans mallorquins
Escriptors franciscans
Artistes mallorquins històrics